Зайково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зайково — посёлок в Солигорском районе Минской области.

Россия 
 Зайково — деревня в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Зайково — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Зайково — село в Щучанском районе Курганской области.
 Зайково — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Зайково — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Зайково — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Зайково — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Зайково —  деревня в Гавровской волости Пыталовского района Псковской области.
 Зайково —  деревня в Тулинской волости Пыталовского района Псковской области.
 Зайково — посёлок в Ирбитском районе Свердловской области.
 Зайково — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Зайково — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Зайково — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Зайково — деревня в Большесельском районе Ярославской области.